Kenneth MacDonald (amerykański aktor)
 Kenneth MacDonald (brytyjski aktor)

Zobacz też